Classics peut faire référence à :

Album 

 , compilation du groupe Styx sorti le  ;
 , album de Kenny Rogers et Dottie West sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Classics, album de musique électronique d'Aphex Twin sorti le  ;
 , album de Jennifer Rush sorti le  ;
 , album de Patty Loveless sorti le  ;
 , EP d'ALI PROJECT sorti le  ;
 , album de Sarah Brightman sorti le  ;
 Classics, deuxième album du groupe Ratatat sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Classics, best of du groupe américain de rap  sorti le  ;
 Classics, album reprenant les grands classiques des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Classics, troisième album du groupe Tout simplement noir sorti le  ;
 Classics,  d'Era sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi